William Bailey peut désigner :
 William Bailey (1888-1962), acteur et réalisateur américain ;
 William Bailey (1888-1971), coureur cycliste anglais ;
  (1895-1964), physicien anglo-australien ;
 William Bruce Bailey (1962-), plus connu sous le nom de Axl Rose, compositeur et chanteur américain, membre du groupe de rock Guns N' Roses ;
 William Whitman Bailey (1843-1914), chimiste et botaniste américain.